Ținutul Dunării (alternativ Ținutul Dunărea de Jos) a fost unul din cele zece ținuturi înființate în 1938, după ce regele Carol al II-lea a inițiat în România o reformă instituțională de tip fascist, modificând Constituția României, legea administrării teritoriale și introducând dictatura.

Fostele județe încorporate

În conformitate cu reforma administrativă și constituțională din anul 1938, cele 71 de foste județe au fost subordonate ținuturilor. Cele zece foste județe care au compus Ținutul Dunării au fost următoarele: 

 Brăila 
 Cahul
 Covurlui 
 Fălciu 
 Ismail 
 Putna 
 Râmnicu Sărat 
 Tecuci 
 Tulcea 
 Tutova

Rezidenți regali 
 Victor Cădere (august 1938 - 31 ianuarie 1939)
 Constantin C. Giurescu (1 februarie - 28 septembrie 1939)
 Paul Goma (4 noiembrie 1939 - 6 septembrie 1940)

Note

Ținuturile României
Istoria Bugeacului